JMT est un sigle qui peut désigner :
 Journée mondiale des toilettes (JMT) est un événement annuel qui met l'accent sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propreté et la sécurité des toilettes pour tous ;
 Jedi Mind Tricks, un groupe américain de rap ;
 John Muir Trail, un sentier de randonnée le long de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, aux États-Unis.